A edição da Taça de Portugal de Basquetebol Feminino referente à época de 2009/2010 decorreu entre 20 de Novembro de 2009 - 1ª Eliminatória - e 28 de Março de 2010, data em que se disputou a final a qual teve lugar no Pavilhão Municipal de Barcelos, O Olivais Futebol Clube Coimbra conquistou à sua 2ª Taça de Portugal de Basquetebol.

Taça de Portugal de Basquetebol Feminino 2009/2010

8 Avos de Final

A Partir das meias-finais todos os jogos foram disputados no Pavilhão Municipal de Barcelos, (Final 4).

2ª Eliminatória

1ª Eliminatória

Referências

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=2837&layout=resultados

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=my.estatisticas&codigo=Estatisticas

<noinclude>